Никола́й Никола́евич Григо́рьев:
 Григорьев, Николай Николаевич (1866 — ?) — российский военнослужащий, командир 39-го пехотного Томского полка, Георгиевский кавалер.
 Григорьев, Николай Николаевич (1918—1989) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.